Marussia MR03 — гоночный автомобиль класса Формула 1, разработанный Marussia F1 Team для выступлений в чемпионате мира 2014 года.

2014 
Впервые машина представлена на предсезонных тестах на автодроме Херес (Испания) 30.01.2014. После двухлетнего сотрудничества с поставщиком двигателей Cosworth команда впервые перешла на силовые установки Ferrari, чтобы использовать новые 1,6-литровые турбодвигатели.

На тестах в  автодроме Херес Marussia MR03 показала шестой результат (время 1:32,222), проехав 25 кругов под управлением Жюля Бьянки.

2015 

В сезоне 2015 года команда «Manor Marussia F1 Team» использовала доработанное с учётом требований регламента шасси MR03, получившее приставку «B» и новую окраску кузова.

Результаты выступлений в Формуле-1

Примечания

Ссылки 

Шасси Marussia Формулы-1
Формула-1 в сезоне 2014
Формула-1 в сезоне 2015